Ел Палмиљал има више значења:

 Ел Палмиљал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмиљал (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмиљал (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику